Andrzej Izdebski (1925–2008) – żołnierz AK i NSZ, działacz opozycji
 Andrzej Izdebski (ur. 1975) – muzyk